Леандрос Вранусіс (, 1921, Яніна — 1993) — грецький історик філософії, письменник. окремою темою його робіт були дослідження Епіру та біографії Рігаса Фереоса.

Біографічні відомості 

Леандрос Вранусіс народився 1921 року в Яніні. Його сім'я Папавранусіс походила із Гревеніті, що на сході Загорі. У віці шести років разом із родиною переїхав у Бухарест на один рік, а 1927 року вступив до школи у Гревеніті. У віці 12 років випустив літературний двотижневик і написав свою першу статтю для газети «Ηπειρωτικός Αγών» в Яніні. Згодом в Школі Зосімеа, а потім у Школі філософії.

Був директором Науково-дослідного центру середньовічного і сучасного еллінізму при Афінській академії наук.

Вибрані роботи 

 «Ρήγας», Εκδ. Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος (Ρήγας. Έρευνα, συναγωγή και μελέτη Λ. Βρανούση), Αθήνα 1954
 «Το Χρονικόν των Ιωαννίνων κατ' ανέκδοτον δημώδη επιτομήν», Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου,12 (1962), σσ. 57-115.
 «Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος. Συναγωγή κειμένων, φιλολογική επεξεργασία και παρουσίαση» τ. Α΄-Β΄, Αθήνα 1968—1969.
 «L'Hellenisme postbyzantin et l'Europe : manuscrits, livres, imprimeries et maisons d'edition, Centre de recherches medievales et neo-hellenique, Academie d'Athenes, Athenes», 1981.
 «Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων / εκδιδόμενος εκ των καταλοίπων Νίκου Α. Βέη», Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι, 1967—1993.
 «Εφημερίς. Το Δημοσιογραφικόν όργανον των Ελλήνων πατριωτών της Βιέννης, 1791—1797 (Φυλ. 1-105)», Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1995. (Συλλογή των 518 διασωθέντων φύλλων από διάφορες βιβλιοθήκες της εφημερίδας «Εφημερίς» των αδελφών Μαρκίδες Πούλιου)
 «Ρήγας Βελεστινλής 1757—1798», Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1996
 «Ρήγας Βελεστινλής», επιμέλεια: Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1998.
 «Ιστορικά και τοπογραφικά του μεσαιωνικού Κάστρου των Ιωαννίνων»
 «Αθανάσιος Ψαλίδας», Ιωάννινα, 1952
 «Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα», Σπύρος Ασδραχάς, Αντώνης Λιάκος, Φίλιππος Ηλιού, Λουκία Δρούλια, Γιάννης Μπαφούνης, Λέανδρος Βρανούσης, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Σοφία Ματθαίου, Εκδ. Μνήμων, 1991
 «Επετηρίς του μεσαιωνικού αρχείου 1965—1966», Εκδ. Ακαδημία Αθηνών, 1997
 «Νεοελληνικά αναγνώσματα Δ γυμνασίου», Λέανδρος Βρανούσης, Γιώργος Καλαματιανός, Βασίλης Σφυρόερας, Κ. Ρωμαίου, Π. Παρρή, Εκδ. Καλοκάθης, 1990
 «Ρήγας Βελεστινλής, Διαφωτιστής, επαναστάτης, μάρτυρας» (μαζί με άλλους συγγραφείς), Ελευθεροτυπία και Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα, 2007
 «Άγνωστα νεανικά χειρόγραφα του Ρήγα», Πρακτικὰ Β΄ συνεδρίου «Υπέρεια», «Φεραί — Βελεστίνο — Ρήγας», Βελεστίνο, 1994, σσ. 563—575
 «Θούρια και προκηρύξεις του Εικοσιένα σ' ένα χειρόγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας» , Θησαυρίσματα — Thesaurismata [Τόμοι 1-15], 4 (1967), σσ. 177—189
 «Συμβολή στην έρευνα για τα τραγούδια του Ρήγα και των μιμητών του, με ένα άγνωστο 'Θούριον άσμα'», Νέα Εστία 44 (1948) 1229—1236,1291-1297.
 «Οι πρόδρομοι». Τομ.11ος Βασικής Βιβλιοθήκης. Αθήνα 1955 (επιμέλεια).
 «Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην», Επιλογή, Αδαμάντιου Κοραή (επιμέλεια: Λ. Ι. Βρανούση), Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1959
 "Κ. Κρυστάλλης, Χρ. Χρηστοβασίλης (επιμέλεια), εκδ. Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
 «Αθανασίου Ξοδίλου, Η Εταιρεία των Φιλικών», Λέανδρος Βρανούσης, Νέστορας Καμαριανός, Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, 1964

Примітки 

Уродженці Яніни
Грецькі історики
Грецькі мовознавці
Грецькі письменники
Історики філософії